Edenrad ist der Name folgender Orte:

 Edenrad (Gemeinde Eggerding), Ortschaft von Eggerding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Edenrad (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft von St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich